Single Level Cell (informatyka) – rodzaj technologii pamięci flash
 Salt Lake City – stolica stanu Utah, Stany Zjednoczone
 Platforma startowa (astronautyka, ang. Space Launch Complex)
 Puchar Ligi Szkockiej w piłce nożnej (ang. Scottish League Cup)
 SLC